Das Toray Pan Pacific Open 1999 war ein Tennis-Hallen-Teppichplatzturnier für Frauen in Tokio. Es war Teil der WTA Tour 1999 und fand vom 30. Januar bis zum 7. Februar 1999 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1999
Tennisturnier in Shibuya